Lac Crépeau kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Crépeau, Lanaudière, sjö, Québec, 
 Lac Crépeau (sjö i Kanada, Côte-Nord), Québec, 
 Lac Crépeau (sjö i Kanada, Nord-du-Québec), 

Robotskapade Kanadaförgreningar